Niemcy:
 Blankenese – dzielnica Hamburga

Inne:
 Blankenese – niemiecki serial telewizyjny
 Blankenese – statek

Zobacz też:
 Hamburg-Blankenese